El Vosque és un webcòmic en espanyol guionizat per Sergio Sánchez Morán i dibuixat per Laurielle.

La primera pàgina de El Vosque va ser publicada a internet el 10 d'abril de 2009. Des de llavors, es va desenvolupar a un ritme aproximat d'una pàgina setmanal de la història principal, més una altra pàgina, fora de la trama, dels anomenats "Woodies". Després de la seva publicació original a internet, s'han editat en paper els sis capítols de la sèrie que formen la totalitat de la sèrie. Va ser reconegut amb el premi al Millor Webcòmic en el Expocómic de Madrid en 2012. L'última pàgina de la història principal es va publicar el 29 de novembre de 2015.

Trama 
La trama es desenvolupa al regne del Vosque, habitat per tota classe de pobles, cadascun d'ells dirigit per un rei. La història comença amb l'assassinat del rei dels arbres, l'Om Vell. Dos guàrdies forestals o "maderos" inicien una recerca per desemmascarar a l'assassí i detenir-lo.

Personatges principals 
 Quent Nitrato, un dels "maderos" i especialista en explosius.
 Calderilla Delicadelia, fada companya de Quent.
 Cirano, el conseller real.
 Amanda Kelva, elfa traductora real.
 Flora Minor, portaveu dels arbres.
 Acteea de Obligue, reina de les nàiades.

Capítols 
 El Asesino de Árboles
 Cabezas Visibles
 ¡Voom!
 Naturaleza Salvage
 El Otro Ejército
 Baile Sin Máscaras

Referències 

Còmics